Маргарет Корт је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Роузмери Касалс са 6:2, 2:6, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1970.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно